Съртис TS14 е болид от Формула 1, с който отборът на Съртис участва от сезон 1972 до сезон 1973. Болидът е конструиран от създателя Джон Съртис, правейки своя дебют за 1972 Голяма награда на Италия. За следващия сезон, TS14 бе модифициран до А вариант като най-добър резултат е третото място на Карлос Паче за 1973 Голяма награда на Австрия, както и две най-бързи обиколки за бразилеца.

Класиране във Формула 1 

* 7 точки постигнати за сезон 1972 със Съртис TS9.

Външни препратки 
 Съртис TS14 в statsf1.com
 Съртис TS14A в statsf1.com

Болиди от Формула 1